Gordian (sau Gordianus) este un nume masculin grec, preluat de romani și de alte popoare. El se poate referi la:

 Gordian I, împărat roman
 Gordian al II-lea, împărat roman, fiul lui Gordian I
 Gordian al III-lea, împărat roman, nepotul lui Gordian I
 Sfântul Gordian, martir creștin din secolul IV
 Gordian Warrior, un desen animat difuzat la telvizor în Japonia anilor '70
 Gordianus "Căutătorul", un personaj imaginar de carte creat de Steven Saylor
 Nematomorpha (uneori numite Gordiacea sau viermii gordieni), un animal parazit
 Gordium, vechea capitală a Frigiei
 Gordias, unul sau mai mulți regi legendari ai Frigiei
 Nodul gordian, un nod despre care se spunea că cel care îl va desface va deveni stăpânul Asiei